Olivares – gmina w Hiszpanii, w prowincji Sewilla, w Andaluzji

 Gaspar de Guzmán, hrabia-diuk Olivares – hiszpański polityk
 Manuel Olivares Lapeña – hiszpański piłkarz